Пен (також Пенг, ) — китайське прізвище. Воно значиться 47-м у класичному тексті династії Сун «». Станом на 2019 рік це 35-е найпоширеніше прізвище в материковому Китаї.

Етимологія 
Символ (彭) складається з 壴 (що означає «барабан») і піктограми, що означає «удари». Цей символ також є прикметником, що означає «великий».

Походження 
Прізвище Пен (彭) походить від легенди про , бога довголіття, який, за легендою, прожив 800 років. Під час династії Шан Цзянь Кенг, нащадок Чжуань Сюя, отримав феодальну територію Дапен (Великий Пен), а пізніше прийняв назву Пен Цзу.

Розповсюдження 
Серед 30 найкращих міст Китаю 彭 посідає 9 місце за поширеністю в місті Чанша.

Відомі носії

Китай 
 Пен Бо — китайський стрибун у воду. Олімпійський чемпіон 2004 року.
 Пен Лей — китайська бізнес-леді-мільярдерка. Вона є одним із засновників компанії електронної комерції Alibaba Group.
 Пен Ліюань — популярна китайська виконавиця народних пісень, дружина голови КНР Сі Цзіньпіна.
 Пен Сюйвей — китайська плавчиня. Призерка Азійських ігор 2018 року.
 Пен Фей — китайський борець греко-римського стилю, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, бронзовий призер Азійських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Пен Чен — китайська фігуристка, що виступає в парному катанні.
 Пен Чжаоцінь — китайська шахістка і шаховий тренер, представниця Нідерландів від 1996 року, гросмейстер серед жінок від 1992 року, володарка чоловічого звання гросмейстера від 2004 року.
 Пен Шуай — китайська тенісистка.
 Пен Яньфен — китайський стрибун у воду. Чемпіон світу з водних видів спорту. Переможець Азійських ігор.

Інші країни 
 Пен Єгуда — єврейський білоруський художник, педагог.
 Жан-Марі Ле Пен — французький праворадикальний політик.
 Каміль Пен — колишня професійна французька тенісистка.
 Марін Ле Пен — французький політик. Депутат Національних зборів Франції.
 Одон де Пен — 22-й великий магістр ордену госпітальєрів у 1294—1296 роках.
 Пітер Пен () — персонаж книг шотландського письменника Джеймса Баррі.
 Роже де Пен — 28-й великий магістр ордену госпітальєрів у 1355—1365 роках.
 Пен Самуїл Самсонович — історик євреїв.

Примітки 

Китайські прізвища